Kljevci su naseljeno mjesto u općini Sanski Most, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Izvori 

Naselja u Unsko-sanskoj županiji
Sanski Most